Петеа има више значења:

 Петеа (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Петеа (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Петеа (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији